hs - para o plural de horas (preferir h - os símbolos de unidades não têm plural)
 HS - Hidrosadenite: doença da pele
 HS - placa de identificação de veículos do distrito alemão de Heinsberg
 HS - Hawker-Siddeley: construtor de aviões britânico
 HS - Head shot: redução de tiro na cabeça, em inglês, comum em diversos games de tiro.
Hs refere-se ao símbolo do elemento químico Hássio

Desambiguações de siglas